Алмали́нський сільський округ (, ) — адміністративна одиниця у складі Махабетського району Атирауської області Казахстану. Адміністративний центр — село Алмали.

Населення — 3208 осіб (2009; 2165 в 1999).

Склад 
До складу округу входять такі населені пункти:

Примітки 

Сільські округи Махамбетського району